Гран-при США 2012 года (официально 2012 Formula 1 United States Grand Prix) — этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», прошедший в период с 16 по 18 ноября 2012 года на автодроме «Трасса Америк» в США.

Гран-при США вернулся в чемпионат «Формулы-1» после пятилетнего перерыва, автодром был построен специально для этого события.

Свободные заезды 

В первой сессии свободных заездов только одна команда решила выпустить на трассу резервного пилота — в HRT Ма Цинхуа заменил Картикеяна. Остальные команды предпочли дать возможность боевым пилотам получше изучить новую трассу. Дополнительных проблем пилотам добавляла очень скользкая и пыльная поверхность трассы. В результате, множество пилотов совершило ошибки, но аварий удалось избежать. Лучшим стал Себастьян Феттель, почти на полторы секунды опередивший ближайшего соперника.

Во второй сессии стало потеплее, но проблемы со сцеплением с трассой продолжили донимать пилотов. Падди Лоу из McLaren назвал состояние трассы шокирующим, а Дженсон Баттон даже пытался проходить повороты с заносом, как в раллийных соревнованиях. Не обошлось без столкновений — небольшой контакт произошел между Вернем и Ковалайненом, финн проколол колесо, а француз отделался поврежденным антикрылом. Лучшее время вновь установил Феттель, пропустивший часть тренировки из-за неполадок в системе охлаждения двигателя.

В третьей тренировке вновь было прохладно, и активность на трассе поначалу была невысокой — гонщики ждали повышения температуры. Серхио Перес столкнулся с Шарлем Пиком, но оба гонщика отделались минимальными повреждениями, а судьи после рассмотрения инцидента решили никого не наказывать, что вызвало недовольство руководства Marussia. У Романа Грожана случились проблемы с коробкой передач, потребовалась её замена, за что француз согласно правилам был наказан штрафом в пять позиций на старте гонки. Лучшим в третий раз подряд стал Феттель, установивший попутно рекорд трассы.

Резервные пилоты

Квалификация 

Шинная компания Pirelli на этот этап привезла самую жесткую пару типов резины — Hard и Medium, поэтому квалификационные заезды отличались повышенным по сравнению с другими трассами количеством кругов, пройденными пилотами — на скользком асфальте требовалось много времени для прогрева резины. В основном большинство гонщиков прошло от 6 до 9 кругов в каждой сессии, а некоторые — даже до 12 кругов.

В первой сессии из распределения мест на старте традиционно выбыли гонщики трех слабейших команд, а также Даниэль Риккиардо. При этом гонщики Marussia в полном составе опередили гонщиков Caterham. Нараин Картикеян остановил машину на трассе, но несмотря на это, и ему и его напарнику удалось преодолеть лимит в 107 %. Марк Уэббер пропустил взвешивание, но получил только предупреждение, так как прошел процедуру сразу же, как получил уведомление от ФИА.

Во второй сессии возникли проблемы на болиде Дженсона Баттона, из-за чего он выбыл из квалификации, успев установить только 12-е время. Вместе с ним прекратили борьбу Росберг (на болиде которого была установлена старая система «двойного DRS»), оба гонщика Sauber, а также ди Реста, Вернь и Сенна. Шумахер помешал Алонсо на быстром круге, но не был наказан стюардами — во-первых, он сам был на быстром круге, а во-вторых, Алонсо все же вышел в третью часть квалификации.

В третьей сессии все участники проехали по 6 или 7 кругов (только Хюлькенберг проехал пять). Поул достался Феттелю, выигравшему все три сессии квалификации, каждый раз — с установлением лучшего времени уикенда. Компанию на первой линии стартового поля ему составил Хэмилтон, проигравший чуть более одной десятой секунды.

После квалификации многие пилоты жаловались на невыгодность старта с четных позиций — они располагаются вне гоночной траектории и сцепление с трассой на них еще ниже обычного. Алонсо, оставшийся единственным соперником Феттеля в чемпионате, в квалификации занял девятое место, но из-за штрафа Грожана — француз был перемещен с 4-го на 9-е место за замену коробки передач — он переместился на восьмое место, расположенное на грязной части трассы. По этой причине команда Ferrari приняла решение пожертвовать стартовой позицией партнера Алонсо Фелипе Массы. За два часа до старта на коробке передач болида Фелипе была сорвана пломба, что приравнивается к замене коробки передач и наказывается штрафом в пять позиций на старте. Таким образом бразилец переместился с 6-го места на 11-е, а Алонсо еще раз переместился на стартовом поле, с 8-й позиции на более выгодную 7-ю, расположенную на гоночной траектории.

Примечания
  — Грожан был перемещен с 4-го на 9-е место за замену коробки передач после субботней тренировки.
  — Масса квалифицирован 7-м, переместился на 6 место после штрафа Грожана, после этого переместился с 6-го места на 11-е за срыв пломбы на коробке передач, произведенный командой из тактических соображений.

Гонка 

|-
! colspan=12|Источник
|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Подробное описание хода гонки
 Диаграмма гонки

Гран-при США